The Complete In a Silent Way Sessions é um box de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 2004